Světelný měsíc je jednotka délky, která je definována jako vzdálenost, kterou urazí světlo v absolutním vakuu za 1 celý měsíc (30 dní, z nichž každý má 86 400 sekund), nebo 777 062 051 136 000 m. Tato hodnota je přesná, protože metr je ve skutečnosti definován z hlediska rychlosti světla.

Světelný měsíc není příliš často používanou jednotkou, protože existuje jen několik astronomických objektů v takové vzdálenosti; oběžné dráhy objektů vnější části sluneční soustavy se lépe měří použitím světelných dnů nebo světelných hodin, zatímco mezihvězdné vzdálenosti spadají do měřítka světelných let. Existuje však i několik výjimek. Například se předpokládá, že Oortův oblak se rozprostírá do vzdálenosti 10 až 20 světelných měsíců od Slunce.

Další jednotky 
Další jednotky související se světelným měsícem jsou světelný rok, světelný týden, světelný den, světelná hodina, světelná minuta, světelná sekunda.

Reference

Externí odkazy 
 vzdálenosti ve vesmíru 

Jednotky délky
Astronomické jednotky